Floricole (du latin flos, « fleur », et colo, « habiter ») peut désigner :

 la culture des fleurs : la floriculture ;
 les insectes se nourrissant des produits des fleurs (nectariphage et pollinophage).

Floriculture
Pollinisation